Kielijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kiellijärvi, sjö, 
 Kielijärvi (sjö, lat 66,65, long 26,65), Lappland, 
 Kielijärvi (sjö, lat 66,12, long 26,72), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar